Олександр Сергійович Шадрін (нар. 13 лютого 1987, Харків) — український адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Barristers». Відомий участю в резонансних кримінальних справах Нелі Штепи, Ігната Кромського, Надії Савченко, Віктора Януковича та багатьох інших.

Біографія 

Народився 13 лютого 1987 року в Харкові. У 2009 році отримав диплом магістра права з відзнакою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Професійна діяльність 
Працював на посаді слідчого органів внутрішніх справ три роки.

11 травня 2012 року отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

З 2012 року - керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Тихоненков, Надоля, Шадрін і соратники» у місті Харкові.

В 2017 році відкрив офіс в Київській області в Ірпіні. Спеціалізація - кримінальні справи та представництво в Європейському суді з прав людини.

У квітні 2018 року став партнером адвокатського об'єднання «Barristers».

Викладач Legal High School

12 березня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді призначити у комісію з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів за квотою Верховної Ради України Олександра Шадріна.

Участь у резонансних кримінальних процесах 
Ім'я адвоката Олександра Шадріна стало відомим після участі в якості захисника у резонансних справах осіб з неоднозначною репутацією.

 Справа Ігната Кромського — українського колабораціоніста з Росією, активного учасника Антимайданів у Києві та Харкові
 Справа Надії Савченко —  української громадської діячки, народного депутата України VIII скликання.  
 Справа Нелі Штепи — колишнього мера міста Слов'янськ, членкині Партії регіонів, голови наглядової ради регіонального добродійного фонду «Поспішайте робити добро»
 Справа Василя Ганиша — колишнього Депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання, депутата міської ради Феодосії 2-го та 4-го скликань, заступника Феодосійського міського голови, заслуженого економіста Автономної Республіки Крим.
 Справа Владислава Мангера  — українського політичного діяча, голови Херсонської обласної ради
 Справа Володимира Рубана — українського громадського діяча, керівника штабу Громадської організації «Офіцерський корпус»
 Справа Віктора Януковича — колишнього президента України.

Посилання 

Українські адвокати